YXR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Earlton (Ontario) (Canada)